990 steht für:
 990 n. Chr.
 Convair CV-990 (IATA-Flugzeugtypencode), vierstrahliges Verkehrsflugzeug
 Innocenti 990, italienischer PKW
 KTM 990 Adventure, österreichisches Motorrad
 KTM 990 Supermoto, österreichisches Motorrad
 Nash 990 „Nine-Ninety“, US-amerikanischer PKW

Siehe auch: